KTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitee (Finlandia)
 ktq – codice ISO 639-3 della lingua katabaga